Linia kolejowa nr 188 (słow. Železničná trať Košice – Plaveč – Muszyna) - linia kolejowa biegnąca przez Słowację i Polskę, łączy Koszyce z przygraniczną Muszyną przez przejście graniczne w Pławcu.

Linie kolejowe na Słowacji

sk:Železničná trať Košice – Muszyna